Angria, denominación actual de la región alemana antes llamada Angaria.
angaria, figura jurídica que en tiempo de guerra permitía el uso de bienes ajenos.